Культура ямных погребений — название ряда археологических культур:
 Ямная культура, 
 Культура ямных погребений (Италия), 
 Культура ямных погребений (Каталония)

Археологические культуры Европы